L'investiture de Barack Obama peut désigner :
La première investiture de Barack Obama ;
La seconde investiture de Barack Obama.